Il doppio del torneo di tennis Liege Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brendan Curry e Kirk Haygarth che hanno battuto in finale Jan Apell e Paul Kilderry 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Francisco Montana /  Jack Waite (semifinali)
 Massimo Ardinghi /  Sander Groen (quarti di finale)

 Jan Apell /  Paul Kilderry (finale)
 Xavier Daufresne /  Dick Norman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Liege Challenger 1993